Карл Менке (, ) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), полузащитник. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Карл Менке родился 3 июля 1906 года.

Играл в хоккей на траве за «Гладбахер» из Мёнхенгладбаха, затем за «Берлинер-92», в составе которого выиграл чемпионат Германии 1940 года.

В 1936 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

В 1935—1936 годах провёл 4 матча за сборную Германии.

О дальнейшей жизни данных нет. Его фотография в пожилом возрасте из частной коллекции была выставлена на аукционе eBay в 2018 году.

Примечания 

Хоккеисты на траве Германии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки КХТ «Берлинер 92»
Игроки КХТ «Гладбахер»